Alessandro Giustiniani Longo – 89º doge della Repubblica di Genova
 Giannandrea Giustiniani Longo – 51º doge della Repubblica di Genova
 Giovanni Giustiniani Longo – militare italiano